Agata Oleksiak dite Olek (née en 1978), artiste polonaise basée à New York.
Jamieson Oleksiak (né en 1992), joueur professionnel de hockey sur glace canadien et américain.
Jean Oleksiak (né en 1935), footballeur français.
Penny Oleksiak (née en 2000), nageuse canadienne.
Thierry Oleksiak (né en 1961), footballeur puis entraîneur français.